Mascaras (Gers)
 Mascaras (Hautes-Pyrénées)